Daventry (district), een district in Northamptonshire, Groot-Brittannië
Daventry (Engeland), een stadje in zojuist genoemde district in Groot-Brittannië
Daventry (motorfiets), een Belgisch historisch motorfietsmerk